Bembibre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bembibre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Bembibre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar